Мид:
 Мид (Mead, Meade) — английские фамилии
 Мид — американский эсминец USS Meade (DD-602)

МИД — сокращение от Министерство иностранных дел

Топоним 
 Мид (Lake Mead) — крупнейшее водохранилище в США.
 Мид (Meade River) — река на Аляске в США.
 
 Мид — ударный кратер на Венере.

См. также 
 MID
 Meade